

Patronyme
 Claire Monestès (1880-1939), religieuse catholique française.
 Jacques Monestès (1856-1915), prélat catholique français.
 Édouard Monestès (1885-1944), architecte français.

Homonymie
Homonymie de patronyme